Plaats in Indonesië
 Ampeldento (Karangploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Ampeldento (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java